Senta Coloma ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Sainte-Colombe (Gironde)
 Sainte-Colome im Département Pyrénées-Atlantiques